Colin Fraser (né le  à Surrey en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace, évoluant au poste de centre.

Biographie 
Il commence sa carrière junior en jouant pour les Rebels de Red Deer de la Ligue de hockey de l'Ouest en 2001. Deux ans plus tard, il est  des Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il ne rejoint pas la franchise pour autant et reste dans la LHOu avec les Rebels.

Il signe en 2005 avec les Blackhawks de Chicago et rejoint pour la fin de la saison 2004-2005 l'équipe affiliée à Chicago dans la Ligue américaine de hockey : les Admirals de Norfolk. Il fait ses débuts avec l'équipe de la LNH en 2006-2007 mais intègre à temps complet l'effectif de la LNH pour la 2008-2009.

Le , les Blackhawks l'envoient aux Oilers d'Edmonton en retour d'un choix de sixième ronde au repêchage de 2010.

En juin 2010 il gagne la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago.
Le 11 juin 2012, il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2001-2002 || Rebels de Red Deer || LHOu || 67 || 11 || 31 || 42 || 126 || 23 || 2 || 1 || 3 || 39
|-
| 2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu || 69 || 15 || 37 || 52 || 192 || 22 || 7 || 6 || 13 || 40
|- 
| 2003-2004 || Rebels de Red Deer || LHOu || 70 || 24 || 29 || 53 || 174 || 19 || 5 || 9 || 14 || 24
|-
| 2004-2005 || Rebels de Red Deer || LHOu || 63 || 24 || 43 || 67 || 148 || 7 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2004-2005 || Admirals de Norfolk || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || Admirals de Norfolk || LAH || 75 || 12 || 13 || 25 || 145 || 4 || 0 || 0 || 0 || 7
|-
| 2006-2007 || Admirals de Norfolk || LAH || 67 || 12 || 24 || 36 || 158 || 6 || 1 || 0 || 1 || 21
|-
| 2006-2007 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || IceHogs de Rockford || LAH || 75 || 17 || 24 || 41 || 165 || 12 || 1 || 2 || 3 || 28
|-
| 2007-2008 || Blackhawks de Chicago || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Blackhawks de Chicago || LNH || 81 || 6 || 11 || 17 || 55 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Blackhawks de Chicago || LNH || 70 || 7 || 12 || 19 || 44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2010-2011 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 67|| 3|| 2|| 5|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||Kings de Los Angeles ||LNH || 67|| 2|| 6|| 8|| 67|| 18|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || Kings de Los Angeles || LNH || 34|| 2|| 5|| 7|| 25|| 16|| 0|| 2|| 2|| 10 
|-
| 2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 33|| 0|| 2|| 2|| 30|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 10|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 59|| 9|| 8|| 17|| 67|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4 
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 17 || 0 || 5 || 5 || 69 || - || - || - || - || -

| 358 || 20 || 38 || 58 || 290 || 39 || 1 || 3 || 4 || 16

Statistiques internationales 

| 2005 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde junior
| 6 || 1 || 4 || 5 || 2 ||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance le 28 janvier 1985
Naissance à Surrey (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Nürnberg Ice Tigers